Alexandre Falguière, Frans beeldhouwer en schilder.
Falguière (metrostation), station van de metro in Parijs